Хеопс — фараон стародавнього Єгипту.
 Хеопс (космічний телескоп) — космічна обсерваторія, призначена для вивчення екзопланет.